Zahradník (tschechisch; zu deutsch Gärtner) ist der Familienname folgender Personen:

 Andy Zahradnik (* 1958), österreichischer Moderator, Buchautor und Drehbuchautor
 Isidor Bogdan Zahradník (1864–1926), Politiker
 Jan Zahradník (* 1949), tschechischer Politiker, ehem. Landeshauptmann von Südböhmen
 Jiří Zahradník (1928–2020), tschechischer Entomologe
 Jiří Zahradník (Geophysiker) (* 1947), tschechischer Geophysiker
 Rudolf Zahradník (1928–2020), tschechischer Chemiker, Präsident der Tschechischen Akademie der Wissenschaften
 Stefan Zahradnik (* 1969), deutscher Ökonom
 Václav Zahradník (1942–2001), tschechischer Dirigent, Komponist und Arrangeur
 Vera Zahradnik (1908–1991), österreichisch-amerikanische Balletttänzerin
 Vincenc Zahradník (1790–1836), böhmischer Geistlicher, Philosoph und Dichter
 Walter Zahradnik (* 1939), deutscher Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Zaradny